Ligusticum daucoides är en flockblommig växtart som först beskrevs av Adrien René Franchet, och fick sitt nu gällande namn av Adrien René Franchet. Ligusticum daucoides ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten L. d. daucoides.

Källor 

Strandlokor
daucoides